Chudoba může být:

 chudoba – hmotný nedostatek, nemajetnost
 Česko proti chudobě
 Energetická chudoba
 Extrémní chudoba
 Chudoba v Jižní Koreji
 Chudoba ve Spojených státech amerických
 Obchod s chudobou
 Práh chudoby

místní název
 Chudoba (hrad) – zřícenina hradu u obce Žampach v okrese Ústí nad Orlicí
 Lázně Chudoba – české exonymum pro polské lázeňské město Kudowa-Zdrój

příjmení
 viz Chudoba (příjmení)

podobné
  dobrovolná skromnost
 Evangelní rady